Мілтон Каско — аргентинський футболіст, захисник клубу «Рівер Плейт».
 Каско — страхування транспортного засобу від ризиків, які можуть виникнути у процесі експлуатації автомобіля.

Каско — місто, штат Мен
 Каско — місто, штат Вісконсин
 Каско — селище, штат Вісконсин
 Каско — переписна місцевість, штат Мен